Lugh, voor de Keltische godheid;
Lugus (Sulu), een gemeente in de Filipijnse provincie Sulu.